Pomonte (Marciana), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Marciana
 Pomonte (Scansano), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Scansano